Sebree ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sebree (Idaho)
 Sebree (Kentucky)
 Sebree (Missouri)